Il doppio femminile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Sandra Cecchini e Raffaella Reggi che hanno battuto in finale Patrizia Murgo e Barbara Romano 6–1, 5–7, 7–5.

Teste di serie 

 Jamie Golder /  Vicki Nelson (quarti di finale)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (primo turno)

 Penny Barg /  Adriana Villagrán (quarti di finale)
 Catrin Jexell /  Myriam Schropp (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1985